Бардача () — населённый пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Бардаче проживало 269 человек.

География 
У Бардачи расположен комплекс из одиннадцати маленьких озёр — Бардачское озеро. Он расположен междe реками Сава и Врбас.

История 
На месте Бардачи издревле был лес. Бардача была основана в 1901 году.

Население 
99 % населения Бардачи — православные.

Населённые пункты Республики Сербской